Salok bezeichnet:

 Solowka
 Salakas